Mumm ist ein umgangssprachliches Synonym für Mut.
 siehe auch: Mumm in Wiktionary

Mumm ist Markenname und der Name folgender Unternehmen:
 G. H. Mumm, Champagnerhersteller in Reims
 Mumm Sekt, Sektkellereien in Hochheim am Main
 G. H. von Mumm, Weingut in Johannisberg
 Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien (kurz RMSK), Sekthersteller in Freyburg (Unstrut)

Mumm ist der Familienname folgender Personen:
 Alfons Mumm von Schwarzenstein (1859–1924), Diplomat des Deutschen Reiches
 Bernd Mumm von Schwarzenstein (1901–1981), deutscher Diplomat
 Daniel Heinrich Mumm von Schwarzenstein (1818–1890), erster Oberbürgermeister des preußischen Frankfurt
 Dean Mumm (* 1984), australischer Rugby-Union-Spieler
 Elisabeth von Mumm (1860–1933), deutsche Frauenrechtlerin
 Herbert Mumm von Schwarzenstein (1898–1945), deutscher Diplomat und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Peter Arnold Mumm (Pierre-Arnaud Mumm; 1733–1797), deutscher Unternehmer
 Reinhard Mumm (1873–1932), deutscher Theologe und Politiker
 Reinhard Mumm (Sohn) (1916–1986), deutscher Theologe
 Ruth Schmidt-Mumm (* 1932), deutsche Autorin
 Walther von Mumm (1887–1959), deutscher Luftfahrtpionier, Sektkönig, Olympiateilnehmer Winterspielen 1932, Börsenmakler 

Siehe auch:
 Mumm-Inseln, Inselgruppe des Wilhelm-Archipels, Antarktis
 Villa Mumm, Gebäude in Frankfurt am Main